Битва под Салатами произошла 29 июля 1794 года во время польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко.

Битва 
Рано утром, после четырёх часов, литовские повстанцы наткнулись на русские силы (2,5 — 3 тыс. чел.), которые, веря в своё превосходство, начали атаковать. Литовцы встретили русскую пехоту массивным артиллерийским огнём, заставив противника остановиться.

Затем в течение почти четырёх часов обе стороны обменивались артиллерийским огнём. Литовские артиллеристы показали своё превосходство, подорвав у врага два воза амуниции, а сами потеряли только один. Генерал-лейтенант Ромуальд Гедройц отправил в атаку свою пехоту вместе с пикинерами и косеньерами. Внезапная атака литовцев вынудила русских выстроиться в каре для успешной обороны.

Князь Ромуальд Гедройц бросил литовскую кавалерию в тыл русского каре, а на фланги отправил пехоту при поддержке артиллерийского огня. В результате литовских атак русское каре разорвалось. Русские солдаты в панике стали отступать, многие утонули в реке. Литовцы захватили пушки, боеприпасы и большое количество амуниции.

Несмотря на преимущество русских в численности и вооружении, литовские повстанцы одержали победу над регулярным царским войском.

Источники 
 Andrzej Zahorski, Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego, Zeszyt dziesiąty, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960.
 Bolesław Twardowski: Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. Poznań: Księgarnia Katolicka, 1894.
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I

Сражения по алфавиту
Восстание Костюшко
Сражения русско-польских войн
Сражения в Литве
Июль 1794 года
Сражения 1794 года